Hörnschemeyer bzw. Hoernschemeyer ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Hörnschemeyer ist eine Variante des Familiennamens Meier.

Namensträger 
 Franka Hörnschemeyer (* 1958), deutsche Installationskünstlerin
 Georg Hörnschemeyer (1907–1983), deutscher Bildhauer
 Robert Hoernschemeyer (1925–1980), US-amerikanischer Footballspieler

Siehe auch 
 Hornschemeier

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname